Stolpersteine in Hessen listet jene hessischen Orte mit Stolpersteinen, deren Stolpersteinlisten bereits fertiggestellt wurden:

Südhessen 
Regierungsbezirk Darmstadt
 Liste der Stolpersteine in Alsbach-Hähnlein
 Liste der Stolpersteine in Babenhausen
 Liste der Stolpersteine in Bad Homburg vor der Höhe
 Liste der Stolpersteine in Bad Soden am Taunus
 Liste der Stolpersteine in Bensheim
 Liste der Stolpersteine in Breuberg
 Liste der Stolpersteine in Butzbach
 Liste der Stolpersteine in Darmstadt
 Liste der Stolpersteine in Dietzenbach
 Liste der Stolpersteine in Frankfurt am Main
 Liste der Stolpersteine in Friedrichsdorf
 Liste der Stolpersteine in Gelnhausen
 Liste der Stolpersteine in Groß-Gerau
 Liste der Stolpersteine in Hanau
 Liste der Stolpersteine in Hattersheim am Main
 Liste der Stolpersteine in Heppenheim (Bergstraße)
 Liste der Stolpersteine in Idstein
 Liste der Stolpersteine in Karben und eine Stolperschwelle
 Liste der Stolpersteine in Kiedrich
 Liste der Stolpersteine in Kronberg im Taunus
 Liste der Stolpersteine in Lorsch
 Liste der Stolpersteine in Michelstadt
 Liste der Stolpersteine in Mörfelden-Walldorf
 Liste der Stolpersteine in Ober-Ramstadt
 Liste der Stolpersteine in Offenbach am Main
 Liste der Stolpersteine in Seeheim-Jugenheim
 Liste der Stolpersteine in Seligenstadt
 Liste der Stolpersteine in Wiesbaden

Mittelhessen 
Regierungsbezirk Gießen
 Liste der Stolpersteine in Alsfeld
 Liste der Stolpersteine in Amöneburg 
 Liste der Stolpersteine in Aßlar
 Liste der Stolpersteine in Brechen
 Liste der Stolpersteine in Gießen
 Liste der Stolpersteine in Hadamar
 Liste der Stolpersteine in Herborn
 Liste der Stolpersteine in Leun

 Liste der Stolpersteine in Limburg an der Lahn
 Liste der Stolpersteine in Marburg
 Liste der Stolpersteine in Merenberg
 Liste der Stolpersteine in Pohlheim
 Liste der Stolpersteine in Wettenberg
 Liste der Stolpersteine in Wetzlar

Nordhessen 
Regierungsbezirk Kassel
 Liste der Stolpersteine in Allendorf (Eder)
 Liste der Stolpersteine in Bad Hersfeld
 Liste der Stolpersteine in Bad Wildungen
 Liste der Stolpersteine in Borken (Hessen)
 Liste der Stolpersteine in Edermünde
 Liste der Stolpersteine in Felsberg
 Liste der Stolpersteine in Frankenberg (Eder)
 Liste der Stolpersteine in Fritzlar
 Liste der Stolpersteine in Gudensberg
 Liste der Stolpersteine in Haunetal
 Liste der Stolpersteine in Hofgeismar
 Liste der Stolpersteine in Homberg (Efze)
 Liste der Stolpersteine in Hünfeld
 Liste der Stolpersteine in Kassel
 Liste der Stolpersteine in Malsfeld
 Liste der Stolpersteine in Melsungen
 Liste der Stolpersteine in Neukirchen (Knüll)
 Liste der Stolpersteine in Schwalmstadt
 Liste der Stolpersteine in Wabern

 
Stolpersteine